Тот жёлтый ублюдок () — ограниченная серия комиксов издательства Dark Horse Comics. Четвёртый сюжет в серии «Город грехов».

Сюжет 
Старый коп Джон Хартиган в свой последний рабочий день перед пенсией спасает одиннадцатилетнюю девочку Нэнси Кэллахан от серийного убийцы-педофила, который оказывается сыном сенатора Рорка — фактически, владельца Города грехов. Но спустя восемь лет Хартиган снова должен спасти Нэнси.

Награды 
 Премия Айснера в категории «Лучший графический альбом-перепечатка» за 1998 год.

Экранизация 
Сюжет комикса стал основой для одной из трёх новелл фильма «Город грехов».
Брюс Уиллис сыграл детектива Джона Хартигана, Джессика Альба исполнила роль Нэнси, Ник Стал — Рорк-младший.

Примечания

Ссылки 

Ограниченные серии Dark Horse Comics
Город грехов
Комиксы 1996 года
Вымышленные серийные убийцы
Вымышленные детоубийцы
Вымышленные мутанты
Вымышленные педофилы
Вымышленные пытатели
Вымышленные насильники